Бахман Мирза Каджар (; ; 11 октября 1811 — 11 февраля 1884) — персидский государственный деятель, фельдмаршал Ирана.

Биография 

Бахман Мирза Каджар родился 11 октября 1811 года в Тегеране. Представитель тюркского рода Каджаров, Бахман Мирза был сыном персидского престолонаследника Аббаса-Мирзы Каджара. Мать его, принцесса Асия-ханум, происходила из знатного рода Каджаров — Давалу.

В 1831 году Бахман Мирза по приказу своего деда Фетх Али-шаха был назначен губернатором Ардебиля. После смерти Фетх Али-шаха в августе 1834 года, Бахман Мирзу и других сыновей Аббас-Мирзы арестовывают и заключают в Ардебильскую цитадель. Их обвиняют в заговоре против только что коронованного Мохаммед-шаха, старшего сына Аббас-Мирзы. В том же году под давлением матери Мохаммед-шаха Бахман Мирза выходит из тюрьмы и 21 декабря 1834 года назначается губернатором Тегерана. Затем до 1841 года он пребывает на посту правителя Бурджухида, Силахора и Хамадана. Ему также в 1834 году было присвоено звание фельдмаршала Ирана. После смерти Гахрамана Мирзы Каджара, управление Азербайджаном переходит в его руки.

Будучи генерал-губеpнатором Южного Азербайджана, Бахман Мирза писал своему брату Мохаммед-шаху в Тегеран о необходимости проведения pеформ, европеизации и демократизации общества. Hо, оклеветанный Мирзой Агаси, по приезде в Тегеран, Бахман Мирза под страхом ареста вынужден был бежать. В мае 1848 года на пароходе «Лянкяран» Бахман Мирза отплывает в Баку, откуда направляется в Шемаху, а спустя несколько дней — в Тифлис.

Пеpебравшись в Кавказское наместничество pусского импеpатора в Тифлисе, он вызывает из Тегерана свою семью (7 жен и 19 детей), а вслед за ними прибывают его ценности и огромная по тем временам библиотека рукописных изданий.

Царское правительство встретило Бахман Мирзу с большими почестями — ему была назначена пожизненная пенсия в 6 тысяч червонцев в год и обещано получение местожительства в любой точке России. После недолгих колебаний Бахман Мирза просит разрешения поселиться в Шуше, и 4 октября 1851 года переезжает сюда со своим большим гаремом, детьми и приближенными.

Он построил огражденный высоким каменным забором большой дворцовый комплекс, в который входили двухэтажный дом-имарет с 15-16 комнатами, с круглыми балконами, большим овальным залом, садом, в котором были размещены домики из пяти-шести комнат для каждой из жен и многочисленные подсобные помещения, включая конюшни, амбары, кухни и т. д. Здесь же по его приказу строят школу для его детей, библиотеку, мечеть и баню. В 1905 году дворец Бахман Мирзы был сожжен армянами.

В Шуше Бахман Мирза пополнил свой гарем еще девятью женами и, таким образом, к концу жизни их у него было шестнадцать, а число детей перевалило за шестьдесят — 31 сын и 32 дочери. Трёх из жен, наложниц-курдианок, прислала Бахман Мирзе его сестра из Тебриза.

В Российской империи за Бахман Мирзой и его потомками официально сохранили титул персидских принцев, который при написании прибавлялся к их именам. На русский манер они титуловались «сиятельствами», а с 1887 года по Высочайшему повелению — титулами «светлости».

Большинство сыновей Бахман Мирзы служили в русской и персидских армиях. По этому поводу в 1884 году русский журнал «Сын отечества» писал: «Многие из взрослых сыновей его (Бахман Мирзы) — на военной службе, иные в русской, другие — в персидской. Почти во всех кавказских драгунских полках есть в числе офицеров или сыновья, или племянники Бахман Мирзы. Один из сыновей его, Махмуд Мирза, был в прошлую турецкую кампанию штаб-ротмистром в Нижегородском драгунском полку, а по окончании кампании был вызван в Персию своим дядей-шахом и теперь командует в генеральском чине в персидской лейб-гвардии». Так, девять из его сыновей и их детей были генералами русской армии и удостоились высоких наград — Шафи хан, Фейзулла Мирза, Реза Гулу Мирза, Акпер Мирза, Эмир Кязым Мирза, Магомедали Мирза, Самед Мирза, Махмуд Мирза, Аманулла Мирза.

Бахман Мирза явился pодоначальником плеяды талантливых общественных и государственных деятелей. Среди них — ученые, литеpаторы, военные. Выдающийся ученый своего времени, он написал несколько научных трудов по истории, этнографии и географии pодного края, слыл человеком передовых взглядов. Известным его произведением является «Шукюрнамеи-шахиншахи» («Благодарность импеpатору»), где на основе pедких архивных материалов описывается шестивековая история Кавказа — от Чингисхана до Ага Мухаммед шаха Каджара. Часть библиотеки Бахман Мирзы хранится в Институте рукописей Национальной академии наук Азербайджана.

Бахман Мирза скончался 11 февраля 1884 года в городе Шуше и был похоронен на кладбище культового комплекса Имамзаде, возле мечети Ибрагима в Барде. Еще при жизни Бахман Мирза велел построить для себя мавзолей-усыпальницу, состоящий из трех помещений с купольными перекрытиями. Первое, самое просторное, служит своего рода прихожей, во втором расположены ниши для книг и светильников и камин, в третьем покоится прах Бахман Мирзы Каджара.

Семья и потомки 

По семейным сведениям, у Бахман Мирзы Каджара было шестьдесят три ребёнка — тридцать один сын и тридцать две дочери. Когда в свои 37 лет Бахман-Мирза в мае 1848 года переехал в Россию, у него уже было девятнадцать детей от семи своих жён. Однако, большая часть детей принца, появилась на свет в период его жизни на Кавказе — на территории современных Азербайджана и Грузии. По тем же семейным сведениям, сохранившимся в письмах внучки Бахман-мирзы — Назиры-Султан-ханум, у Бахман-Мирзы в период его жизни в Шуше (с 1851 по 1884 год) было четырнадцать жен, часть которых вступило в брак с принцем в Шуше.

Владимир Передольский, который в 1873 году сопровождал Бахман Мирзу на Венскую всемирную выставку, сообщал, что у принца всего было одиннадцать жен, причем к этому времени в живых оставалось только пять из них. Исследователь Эльдар Исмаилов не исключает возможность, что Бахман-Мирза мог вступить в новый брак и после 1873 года, учитывая, что известны даты рождения его детей, появившихся на свет после 1873 года, которые были младше по возрасту не только его внуков, но даже и старшего правнука — принца Фейзулла Мирзы, родившегося в Шуше в 1872 году. Согласно семейным сведениям, у принца Бахман-мирзы было шестнадцать жён. По архивным и другим документам, а также по сведениям семьи, установлены имена девяти жён Бахман Мирзы. Шесть из них, предположительно, вышли замуж за принца уже в период его жизни в городе Шуша, а три остальные (Малек-Султан-ханум, Шахзаде-ханум и Малек-Джахан-ханум) вышли замуж за принца до 1848 года.

 Жена — Малек-Султан-ханум, дочь персидского принца Мамед-Таги-мирзы, носившим титул «Гусамус-Султане» («Меч Державы»), который был сыном Фатали-шаха и приходился родным дядей принца Бахман-мирзы;
 Сын — Ануширван-Мирза Зияуд-довле Амир-Туман (1832/1833—?), старший сын принца;
 Сын (предположительно от Малек-Султан-ханум) — Джелаледдин-Мирза Каджар (между 1833 и 1837 — до октября 1887). Родной брат (рожденный от одной матери) принца Риза-Кули-мирзы. Из-за того, что был глухонемым, не смог поступить на военную службу, и вплоть до смерти своего отца проживал а Шуше. В 1884 году вместе с семьей по приглашению сына своего двоюродного брата Насирэддин-шаха переехал в Персию, где и скончался;
 Внук — Шафи-Хан Каджар (1853—1909), командир 46-го драгунского Переяславского императора Александра III полка;
 Правнук — Фейзулла Мирза Каджар (1872, Шуша — 1920), военачальник русской императорской и азербайджанской армий, генерал-майор.
 Сын (предположительно от Малек-Султан-ханум) — Риза-Кули-Мирза Каджар (1837 — 1894, Шуша), третий сын Бахман-мирзы. Первым из сыновей принца поступил на русскую службу в 1860 году;
 Внук — Акбер-мирза;
 Внук — Фатали-мирза (1854 или 1855 — ?);
 Внук — Александр Петрович Риза-Кули-Мирза Каджар (1869, Санкт-Петербург — между 1941 и 1943), российский военный деятель, комендант Екатеринбурга (1918), полковник. Сын Риза-Кули-Мирза Каджара от брака с Александрой Туган-Мирза-Барановской.
 Дочь (предположительно от Малек-Султан-ханум) — N-султан (? — 1853, Тебриз), старшая дочь принца (имя не установлено);
 Жена — Шахзаде-ханум: по семейным сведениям — «египетская принцесса»;
 Сын — Шахрух-Мирза Каджар (1843 — 1915, Джебраил). Полковник русской императорской армии. Был женат на Фарханда-Ханум, младшей сестре Аферин-ханум, одной из жен Бахман Мирзы:
 Внук — Камран-Мирза (1866-1935), Офицер полицейской стражи. Был женат на Махбегим ханум Джаваншир, дочери Махаммедгасым-ага Джаваншира и Таджелмулюк ханум Каджар 
 Правнучка - Махрух-ханум (1913, Шуша-2005, Баку) Врач-педагог. Долгие годы работала в 1ом Бакинском медицинском училище.
 Праправнук - Тофиг Мирза (1931-1939)
 Праправнучка Офелия-ханум (1941-2004) Врач, долгие годы работала в НМИЦ Нейрохирургии  имени академика Н.Н.Бурденко в г.Москва
 Праправнук Ариф Каджар (род.1944), Спортивный врач, долгие годы работал в Республиканском Врачебно-Физкультурном Диспансере в г.Баку
 Прапраправнук Камран Каджар (род.1974), Генеральный представитель "Азербайджан Хава Йоллары" в Великобритании
 Прапрапраправнук Шахрух Каджар (род.2006)
 Прапрапраправнук Шахнур Каджар (род.2016)
 Прапраправнук Дараб Каджар (род.1978), окончил Карловский университет в Праге, работает и проживает в г.Праге,
 Внук — Дараб-Мирза (1869-1930); Полковник русской императорской армии, кавалер Георгиевского оружия. 
 Внук — Джемал-Эддин-Мирза; Преподаватель в сельской школе.
 Правнучка Маликзада-ханум, была замужем за Нариманом Мамедовым.
 Праправнук Имран Мамедов (1924-1984), ветеран Второй Мировой войны, проживал в г.Баку
 Прапраправнучка Рена Мамедова, преподаватель иностранных языков, проживает в г.Баку
 Праправнук Фарман Мамедов, после Второй Мировой войны проживал в Германии
 Праправнучка Хавяр Мамедова
 Праправнучка Тамара Мамедова
 Правнучка Шамси-ханум, врач, проживала в г.Баку.
 Праправнук Рустам Мирзоев (1922-2016), врач-стоматолог, автор учебника по Терапевтической стоматологии, преподавал в АМУ им Н.Нариманова в г.Баку
 Правнучка Шовкят-ханум
 Внук — Гахраман-Мирза;
 Внучка — Фахр-Султан-Ханум (1870-1944); Была замужем за Азизбеком Султановым.
 Правнук Гахраман-бек Султанов (1902-1986)
 Праправнучка Тарифа ханум Кенгерлинская
 Праправнук Азиз-бек Султанов
 Правнук Сулейман-бек Султанов, пропал без вести во время Второй Мировой войны
 Правнучка Зиннат-ханум Султанова
 Правнучка Фахрисолтан-ханум Султанова
 Внучка — Ним-Тадж-Ханум;
 Внучка — Таджмульк-ханум. 
 Правнук Сейфаддин-бек Зейналбеков
 Дочь — Рахшанда-Султан-Ханум. Одно из стихотворений азербайджанского поэта Мирзы Алескера Новреса посвящено «щедрости, великодушии и благотворительности» Рахшанды-Султан-ханум. Была замужем за Беюк-беком Нурибековым;
 Внук — Джахангирхан Нуриев (1861, Шуша — 1934, Баку), у которого было 2 сына и 5 дочерей, в том числе: 
 Правнучка — Гювара Нуриева (1912, Елисаветполь — 1945, Ленинград) — первая женщина-азербайджанка-профессиональный металлург;
 Правнук — Лютвали Нуриев (1916, Елисаветполь — 1984, Баку) — заслуженный инженер Азербайджанской ССР, почетный железнодорожник СССР.
 Внучка — Мелик-Джахан-ханум Нуриева (1870, Шуша — 1927, Шемаха). Была замужем за Наджаф-Кули-агой. У них четыре сына и дочь.
 Жена — Малек-Джахан-ханум Мамед-Кули-хан кызы;
 Сын — Хан-Баба-Хан Каджар (1848 или 1849, Тебриз — 1926, Тифлис); Был женат на дочери известного азербайджанского писателя-просветителя Мирза Фатали Ахундова — Ниса-ханум Ахундовой (1856–1924);
 Внук —  Мансур-мирза (1869–1931);
 Внучка — Малек-Сима-ханум (р. 1875). Была женой Садыха Тагиева, второго сына азербайджанского промышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагива;
 Внучка — Мюльки-Джагам-ханум (р. 1878);
 Внучка — Махманзар-ханум (р. 1880);
 Внук — Хосров-мирза (р. 1882); 
 Внучка — Алия-Солтан-ханум (1889–1943). Была замужем за азербайджанским военным деятелем, полковником российской армии Ирза-беком Гаджибеклинским (4 апреля 1874 — 14 января 1938);
 Правнук — Гаджибеклинский Камиль Ирза-бек оглы (16 января 1919 Тифлис - 16 января 1973 Баку) - военнослужащий СА, участник ВОВ, журналист, член Союза журналистов АзССР;
 Праправнучка — Гаджибеклинская Алия Камиль гызы - (25 июля 1948) - педагог;
 Внук — Бахман-Мирза (1894–1927). Был женат на Заринтадж Тагиевой, дочери Садыха Тагиева и внучки Г. З. Тагиева;
 Внучка — Туба-ханум (1899–1983);
 Жена — Мирвари-ханум Талышинская, внучка Мир Мустафы-хана Талышинского;
 Сын — Абдул-Самед-Мирза Каджар (1851 — 1924, Шуша). Был женат на дочери персидского подданного Мустафа-бека Наспар-Ханум. У них было два сына и три дочери:
 Внук — Садраддин-Мирза Каджар (1873—1921);
 Правнучка — Сурая Каджар (1910, Шуша — 1992), азербайджанская советская певица, Народная артистка Азербайджанской ССР и Армянской ССР;
 Внук — Зияддин-Мирза Каджар (1877—?);
 Внучка — Фиришта-Султан-Ханум (род. 1868);
 Внучка — Меляки-Султан-Ханум (род. 1869);
 Внучка — Азиза-Султан-ханум (род. 1875);
 Внук — Бахман-Мирза (Бахман Самед оглы Агаев) (1908, Шуша — 1944/45) (от второго брака);
 Сын — Эмир Казым Мирза Каджар (1853, Шуша — 1920, Гянджа). Был женат на Гевхар-ханум Исмаиловой:
 Внук — Давид-Мирза;
 Внук — Дараб-Мирза;
 Внучка — Лейла-Ханум;
 Внучка — Зиба-Ханум;
 Внучка — Алия-Ханум;
 Внучка — Маниджа-Ханум;
 Сын — Эмир-Хан Каджар. Умер в Иране;
 Дочь — Ханзаде-Ханум Каджар (?—до 1895);
 Дочь — Хуршид-ханум Каджар. Была замужем за Сафарали-беком Велибековым. У них две дочери:;
 Внучка — Нигяр-ханум (1894—1972). Была замужем за Амир-беком Аслановым;
 Внучка — Сурая-ханум (1896—1976). Была замужем за Алескер-беком Беглярбековым. У них сын и две дочери;
 Дочь — Зяри-ханум (1864, Шуша — 1943, Баку). Была замужем за Керим-беком Мехмандаровым, статским советником, хирургом и терапевтом;
 Внук — Рашид-бек Мехмандаров;
 Внук — Адыль-бек Мехмандаров;
 Внук — Сурхай-бек Мехмандаров;
 Внучка — Нушаба-ханум (в замужестве Рустамбекова);
 Внучка — Туран-ханум (в замужестве Рустамбекова);
 Внучка — Захра-ханум (в замужестве Везирова);
 Внучка — Кюбра-ханум (в замужестве Тагиева);
 Внучка — Махбуба-ханум (в замужестве Махмудбекова). Была замужем за Шамилем Махмудбековым;
 Правнучка — Эльмира Махмудбекова;
 Праправнук — Эльдар Азизов, глава Исполнительной власти города Баку (c 2018 года).
 Дочь — Аббаса-Ханум Каджар (1868, Шуша — 1948, Баку). Была замужем за Рза-беком Садыгбековым;
 Жена — Кичик-ханум (Барда-Ханум) Курбан-бек кызы;
 Сын — Али-Кули-Мирза Каджар (1854, Шуша — 1905, Чита). Был женат на Саре-бегим Исмайловой;
 Внук — Шамсаддин-Мирза;
 Внук — Султан-Овейс-Мирза:
 Правнук — Каджар, Чингиз Овейс оглы, азербайджанский физик и общественный деятель, доктор физико-математических наук, Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР.
 Сын — Ханджан-Мирза Каджар. Был женат на (с 1892 года) на Фаррух Бегум Исмайловой:
 Внук — Малик-Микаэль-Мирза;
 Внук — Тофик-Мирза;
 Сын — Имамверди-Мирза Каджар;
 Сын — Кейкубад-Мирза Каджар (ок. 1865 — 1923, Шуша). Был женат на Агджа Ханум:
 Внук — Кейкавус-мирза (род. 1909, Шуша);
 Внук — Хосров-мирза (род. 1913, Шуша);
 Внук — Кеймах-мирза (род. 1914, Шуша);
 Внучка — Дилафруз-Ханум (род. 1905, Шуша);
 Внучка — Ровшантадж-Ханум (род. 1907, Шуша);
 Внучка — Нимтадж-Ханум (род. 1920, Шуша). 
 Сын — Ардашир-Мирза Каджар (1875 — ?);
 Дочь — Бехджат-Ханум Каджар. Была замужем за Насир-беком Джеванширом из рода Карабахских ханов;
 Внук — Аббас-бек Джеваншир;
 Внучка — Махрух-ханум Джеваншир;
 Дочь — Фируза-Ханум Угурбекова. Была замужем за Фирудин-беком Угурбековым;
 Внучка — Афтаб-ханум;
 Внучка — Дилюш-ханум;
 Дочь — Манзар-Ханум Каджар. Умерла в Иране;
 Дочь — Нуралеин-Ханум. Была замужем за Гасан-ханом Эриванским;
 Внук — Гусейн-хан Эриванский. В 1920 году эмигрировал в Турцию. С 1929 года служил в Турецких ВВС, а в 1960 году вышел в отставку в чине генерал-майора. Скончался в 1971 году в Анкаре, где и был похоронен;
 Дочь — Ашреф-Ханум. Была замужем за Хаган-ханом Нахичеванским;
 Жена — Говад-ханум;
 Сын — Бахауддин-Мирза Каджар (1855—?);
 Жена — Гевхар-ханум Исмаил-хан кызы;
 Сын — Сейфулла-Мирза Каджар (1864, Тифлис — 1926, Баку), российский и азербайджанский военный деятель, полковник;
 Жена — Чичек-ханум;
 Сын — Аманулла Мирза Каджар (1857, Шуша — 1937, Тегеран), российский и азербайджанский военачальник, генерал-майор;
 Сын — Гуламшах-Мирза Каджар (1867—1918, Гянджа);
 Сын — Шах-Кули-Мирза Каджар (1871—?);
 Сын — Мамед-Кули-Мирза Каджар (1872—1920?).
 Дочь — Нурджахан-Ханум Каджар (1868, Шуша — 1955, Баку) В 1890 году вышла замуж за чиновника прокуратуры в Тифлисе Мустафа-бека Агаева. У них два сына и пять дочерей:
 Внук — Чингиз Агаев;
 Внук — Бахрам Агаев;
 Внучка — Захра-ханум (1891—1977), доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР. Была замужем за Нейматулла-беком Шахтахтинским. У них два сына:
 Правнук — Тогрул Шахтахтинский (1925—2010), доктор химических наук, профессор, академик НАН Азербайджана.
 Внучка — Тамара-ханум (1893—1965, Баку). Была замужем за Мамедом Рагимовым. у них два сына и две дочери.
 Внучка — Зиба-ханум (1905—1946). Была замужем за Атаулла-беком Шахтахтинским. У них сын и дочь.
 Внучка — Лейла-ханум (1906—1995). Была замужем за Габибулла-беком Шахтахтинским. У них один сын и четыре дочери:
 Правнук — Магомед Шахтахтинский (род. 1932), физик, академик НАН Азербайджана;
 Правнучка — Сона-ханум (род. 1926), кандидат химических наук. Замужем за Алиаббасом Гасановым:
 Праправнучка — Наира Шахтахтинская, доктор исторических наук, посол Азербайджанской Республики в Литве (с 2007 года).
 Правнучка — Гюльнара-ханум (род. 1928), кандидат химических наук;
 Правнучка — Эльмира-ханум (1930-1996), народный художник Азербайджанской ССР. Была замужем за Октаем Садых-заде
 Праправнук — Алтай Садых-заде, художник.
 Правнучка — Назира-ханум (род. 1939), кандидат химических наук.
 Внучка — Гамар-ханум (1911—1968), замужем не была.
 Жена — Аферин-ханум.
 Сын — Аллахверди-Мирза Каджар;
 Сын — Сейфал-Мелик-Мирза Каджар (после 1869? — ?);
 Дочь — Турал-Ханум (1880, Шуша — ?). Была замужем за Аскер-ханом Тебризли.
 Дети, имена матерей которых не установлены:
 Сын — Кафлан-Ага Каджар (1851, Тифлис — ?);
 Сын — Азиз-Хан Каджар;
 Сын — Махмуд-Мирза Каджар (1853, Шуша —?);
 Сын — Гейдар-Кули-Мирза Каджар (1855—?). Был женат на Азад-Бегум, дочери шушинского жителя Алескера-Гаджи-Зейнал-Оглы;
 Внучка — Рахима-Ханум (1879  — 1966, Баку). Была замужем за Бадал-беком Бадалбековым;
 Правнук — Афрасияб Бадалбейли (1907, Баку — 1976, Баку),  азербайджанский композитор, дирижёр, музыковед и публицист, народный артист Азербайджанской ССР;
 Правнук — Шамси Бадалбейли (1911, Шуша — 1987, Баку), азербайджанский театральный режиссёр, Народный артист Азербайджанской ССР;
 Праправнук — Фархад Бадалбейли (род. 1947, Баку), советский и азербайджанский пианист, композитор и педагог, Народный артист СССР, ректор Бакинской Музыкальной Академии;
 Прапраправнучка — Диляра Бадалбейли (род. 1982, Баку), юрист, предприниматель;
 Правнук — Давуд Бадалбейли (1913, Баку - 1973, Баку), доцент АЗИ;
 Праправнучка — Назакет Бадалбейли (род. 1942, Баку), врач-невропатолог;
 Праправнук — Эльхан Бадалбейли (род. 1947, Баку), энергетик, представитель диаспоры Азербайджана в городе Челябинск;
 Праправнучка — Азада Бадалбейли (род. 1951, Баку), педагог по фортепиано;
 Прапраправнучка — Захра Бадалбейли (род. 1983, Баку), поэт, музыкант, продюсер;
 Правнук — Сарвар Бадалбейли (1916, Баку - 1968, Баку), инженер-строитель
 Сын — Насрулла-Мирза Каджар (1848—?);
 Внук — Сулейман-ага Каджар (1883—?);
 Сын — Мамед-Али-Мирза Каджар (ок. 1849—?);
 Сын — Эльхани-Мирза Каджар (1858—1901);
 Сын — Гумаюн-Мирза Каджар (1860—?);
 Сын — Хан-Алем Каджар;
 Сын — N-Мирза (имя не установлено);
 Дочь — Азери-Хумаюн Зиатханова (Шахзаде-Ханум). Была замужем за правнуком последнего гянджинского хана Джавад-хана Абульфат-ханом Зиатхановым. У них три сына и пять дочерей:
 Внук — Исмаил-хан Зиатханов (1867, Елисаветполь — 1920), российский и азербайджанский государственный и политический деятель.
 Внук — Шахверди-хан Зиатханов (1869—1919), российский и азербайджанский военный деятель, полковник.
 Внук — Адыль-хан Зиатханов (1870, Елисаветполь — 1957, Стамбул), азербайджанский государственный и политический деятель.
 Внучка — Султан-беим (1864—1938). Была замужем за Искендер-беком Адыгёзаловым;
 Внучка — Фахринтадж-беим (1869—1934). Была замужем за Мамед-ханом Зиатхановым;
 Внучка — Хырда-беим (Бегум-Ханума) (1875—1953). Была замужем за Аскер-беком Адыгёзаловым;
 Внучка — Ширин-беим (1878—1957, Стамбул). Была замужем за Гусейн-Кули-ханом Хойским;
 Внучка — Гамар-беим (1886—1981). Была замужем за Камиль-беком Сафаралиевым. У них было 2 сына и 4 дочери:
 Правнучка — Койкеб Сафаралиева (1907, Баку — 1985, Баку), пианистка и педагог, Народная артистка Азербайджанской ССР.
 Дочь — Таджель-Мулюк-ханум (Гызы-Ханум) (ок. 1847—?). Была замужем за Мамед-Касум-ага Джеванширом.
 Дочь — Сабия-Ханум. Была инициатором строительства мечети в Елисаветполе, в здании которой в советский период находилась библиотека им. А. С. Пушкина.
 Дочь — Навваб-Ага-Ханум. Родная сестра (рождена от одной матери) принца Эльхани-Мирзы. В 1884 году вышла замуж за Габибулла-хана Нахичеванского.
 Дочь — Туран-Ханум. Была замужем за персидским подданным Мирза-Алескер-ханом Гаджи-Гасан оглы;
 Дочь — Малек-Афаг-Ханум;
 Дочь — Марьям-Ханум;
 Дочь — Салтанат-Ханум. Была замужем за Бехбуд-беком Джеванширом;
 Дочь — Фахруссултан-Ханум. Была замужем за Азиз-беком Султановым.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Генеалогическая страница

Литература 
 
  
 

Азербайджанская аристократия
Бахман Мирза
Похороненные в Барде
Фельдмаршалы Ирана
Семья_Бахмани